Az 1933-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonhetedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

I/B osztály 
1. Tatabányai SC 6, 2. BSE 6, 3. Nemzeti SC 2, 4. BEAC 2, 5. Orosházi UE 2 pont

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Magyar Sport Almanach 1931-1934

1933
Magyarferfivizilabdabajnoksag